Второй розыгрыш Кубка СССР состоялся в мае-июле 1937 года. Обладателем Кубка стало московское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка — московский «Локомотив» — уступил новому обладателю в полуфинале.

Розыгрыш кубка СССР 1937 года проходил в том сезоне перед играми первенства страны. Из 56 команд мастеров которые после играли в первенстве страны, в кубке СССР участвовало 49 команд. Не принимали участие 7 команд: «Спартак» (Калинин), «Динамо» (Ташкент), «Динамо» (Свердловск), «Динамо» (Алма-Ата), «Судостроитель» (Владивосток), ДКА (Омск), «Локомотив» (Красноярск). В кубке СССР также приняли участие 77 команд коллективов физкультуры. Команда «Сельмаш» (Харьков) играла годом ранее в кубке СССР под названием «Серп и Молот», команда «Трактор» (Харьков) играла годом ранее в кубке СССР под названием «Тракторный завод».

1/64 финала

Переигровка

1/32 финала

Переигровка

1/16 финала

Переигровка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1937 года
 Результаты на WildStat.ru
  и  На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Примечания 

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1937 году